Авиационные происшествия и инциденты, включая угоны, произошедшие с воздушными судами Министерства гражданской авиации СССР (Аэрофлот) в 1981 году.

В этом году крупнейшая катастрофа с воздушными судами предприятия «Аэрофлот» произошла 16 ноября в Норильске, когда самолёт Ту-154Б-2 при посадке врезался в землю до полосы и разрушился, при этом погибли 99 человек .

Список 
Отмечены происшествия и инциденты, когда воздушное судно было восстановлено.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

1981
Авиационные происшествия 1981 года